Figling ist der Ortsname von

 Figling (Schönau), Ortsteil der Gemeinde Schönau, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Figling (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern